Amato, comuna italiana

Pessoas
Amato Lusitano, médico português
Angelo Amato, cardeal italiano
Carlos Alberto Zanata Amato, futebolista brasileiro conhecido como Zanata
Gabriel Omar Amato, futebolista argentino
Giuliano Amato, político italiano
Mario Amato, industrial brasileiro
Marta Maria Amato, historiadora brasileira

Ver também

Desambiguações de sobrenomes